Herlitz ist
 der Name eines deutschen Unternehmens, siehe Herlitz
 Hauptartikel zur Geschichte der Herlitz AG, siehe Geschichte der Herlitz AG

Herlitz ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Herlitz (1867–1939), Gründer des Familien-Unternehmens Herlitz
 David Herlitz (auch: David Herlicius; 1557–1636), deutscher Mathematiker, Mediziner, Historiker und lateinischer Dichter
 Elias Herlitz (um 1566–1615), deutscher Organist, Komponist und Schriftsteller
 Esther Herlitz (1921–2016), israelische Diplomatin und Politikerin
 Eva Herlitz (1952–2021), deutsche Autorin, Initiatorin der Aktivitäten rund um die Buddy Bären
 Georg Herlitz (1885–1968), deutsch-jüdischer Hrsg. der Jüdischen Enzyklopädie (1927–30)
 Günter Herlitz (1913–2010), deutscher Unternehmer
 Hermann Herlitz (1834–1920), evangelischer Pastor jüdischer Abstammung in Melbourne
 Klaus Herlitz (* 1947), deutscher Unternehmer
 Nils Herlitz (1888–1978), schwedischer Historiker und Politiker